Редлендс Классик () — шоссейная многодневная велогонка, с 1985 года ежегодно проводящаяся в американском городе Редлендс, штат Калифорния. За исключением 2000-2001 и 2004-2005 годов, когда гонка проводилась в рамках календаря UCI America Tour, Редлендс Классик организовываеться как одно из событий американского велошоссейного календаря.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Редлендс Классик на FirstCycling
 
 
 
 
  

Велогонки в США
Спортивные соревнования в Калифорнии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1985 года